Promise ou promises (promesse en anglais) est le titre de plusieurs œuvres :

Télévision

Téléfilm 

 , téléfilm de  diffusé le  sur .

Épisode 

 , titre original des Promesses,  de la  de Farscape ;
 , titre original des Promesses,  de la  de Hercule.

Cinéma 

 , titre original de Promesses, film américain de Carlos Bolado, Justine Shapiro et  sorti en 2001.

Musique

Groupe 

 , artiste canadien de hip-hop ;
 , groupe pop canadien des années 1970.

Album 

 , album de  sorti en 1983 ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le .

Chanson 

 Promise / Star, chanson de  présente sur l'album Best: First Things sorti le  ;

 , chanson de Reamonn présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d'Akira Yamaoka présente sur l'album  sorti le , bande son du jeu vidéo  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Promise, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe Jagged Edge présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Luna Sea sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  feat.  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Promises, chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 Promises, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 Promises, chanson de  présente sur l'album Take That & Party sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Promise, chanson de Voyager, de 2023.

Patronyme 
 Isaac Promise (1987-2019), joueur nigérian de football.

Zoologie 
 la Promise (Catocala promissa), une espèce de lépidoptères.

Voir aussi